Mitrenga ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Mitrenga (1942–2017), deutscher Internist, Rheumatologe, Nephrologe und AIDS-Spezialist
 Urszula Mitrenga-Wagner (1948–2004), polnische Pianistin, Sängerin und Pädagogin